Farreidae är en familj av svampdjur. Farreidae ingår i ordningen Hexactinosida, klassen glassvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Farreidae 42 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Farreidae